Утяганово — название населённых пунктов в России:

 Утяганово — деревня, Абзелиловский район, Республика Башкортостан
 Утяганово — деревня, Бураевский район, Республика Башкортостан
 Утяганово — село, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан
 Утяганово — село, Агрызский район, Республика Татарстан